DAF (fabrikant), een fabrikant van vrachtwagens en auto's
Deutsch-Amerikanische Freundschaft, een muziekband
Diamonds Are Forever, boek en film uit de James Bondserie
Daf (muziekinstrument), Perzisch/Koerdisch muziekinstrument (percussie)
Deutsche Arbeitsfront, de nationaalsocialistische eenheidsvakbond
Dictionnaire de l'Académie française, het officiële woordenboek van de Académie française
United States Department of the Air Force, een onderdeel van het Amerikaans ministerie van defensie
Deutsches Anleger Fernsehen, een Duitse televisiezender
Di-adreson-F, een toedieningsvorm van Prednisolon
Deventer Akademie voor Fysiotherapie, een voormalig opleidingsinstituut
Dissolved Air Flotation, een techniek voor waterzuivering door beluchting
Dutch Aikikai Foundation, een Nederlandse sportbond
Mohamed Daf, een Senegalees voetballer